En Pologne, Kajew peut faire référence à : 

 Kajew, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Kajew, un village de la voïvodie de Łódź.